Příjmení Juřík nosí více významných osobností:

 Pavel Juřík (* 1965), vystudovaný ekonom, bankéř, autor publikací o historii šlechtických rodů
 Radomil Juřík (* 1955) – český vysokoškolský pedagog
 Vladimír Juřík (1925–1992) – český vysokoškolský pedagog
 Zdeněk Juřík (* 1956) – český astrolog